Panni (Olaszország)
Panni keresztnév
Panni (motorkerékpár)